Сегунда Лига 1990/1991 () — первый сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1990/91 на rsssf.com

1990/1991
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1990 году
Спорт в Португалии в 1991 году